Schloss Feistritz heißen:

* Schloss Feistritz (Ilz), an der Ilz in der Steiermark
 Schloss Feistritz am Kammersberg, in der Steiermark
 Schloss Feistritz (Mürz), an der Mürz in der Steiermark
 Schloss Feistritz (Rosental), im Rosental in Kärnten
 Schloss Feistritz (Wechsel), am Wechsel in Niederösterreich

Siehe auch: Feistritz – ein Überblick